Хромат рубидия(II) — неорганическое соединение, соль металла рубидия и хромовой кислоты с формулой RbCrO, жёлтые кристаллы, растворимые в воде.

Получение 

 Растворение оксида хрома(VI) в растворе гидроксида рубидия:

Физические свойства 

Хромат рубидия(II) образует жёлтые кристаллы
ромбической сингонии, 
пространственная группа P nam, 
параметры ячейки a = 0,7983 нм, b = 1,0704 нм, c = 0,6288 нм, Z = 4.

Хорошо растворяется в воде.

Литература